Штайр:

 Штайр — старинный город в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Штайр — округ в Австрии. Центр округа — город Штайр. Округ входит в федеральную землю Верхняя Австрия.
 Штайр — река в Верхней Австрии в бассейне Дуная.
 Steyr — австрийская многоотраслевая компания и одноименный бренд (торговая марка), штаб-квартира и главные производственные мощности которой расположены в указанном выше городе, основной производственный профиль — среднее машиностроение, производство военной техники и вооружения (преимущественно стрелкового оружия) и боеприпасов.
 Steyr-Daimler-Puch — австрийский производитель автомобилей.
 Magna Steyr — австрийская компания - производитель автомобилей и автомобильных комплектующих.